Cupak (Danau Kerinci)
 Cupak (Ngusikan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing